A Sailor's Lass – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Sailor's Lass – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon